Арфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Арфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр, департамент Шер
 Арфей () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Альє